Jos Knaepen (fotograaf) (1944-2017), Belgisch jazzfotograaf
 Jos Knaepen (ambtenaar) (1933-2014), Europees ambtenaar
Collectie Jos Knaepen, kunstcollectie
 Jos Knaepen (glazenier), Belgisch glazenier